Basarab se poate referi la:

 numele următorilor Domni ai Țării Românești
 Basarab, o dinastie a Țării Românești
 Basarab I, primul domn al Țării Românești
 Basarab al II-lea (?-1458), Domn al Țării Românești
 Basarab Laiotă cel Bătrân (?-1480), Domn al Țării Românești
 Basarab cel Tânăr Țepeluș (?-1482), Domn al Țării Românești
 Neagoe Basarab (1481-1521), domn al Țării Românești
 Matei Basarab
 Constantin Șerban (1654-1682)

 numele unor construcții
 Gara Basarab, a gară CFR în București
 Stația Basarab, o stație de metrou din București